Бериз Кобо (Berryz Kobo) е японска момичешка идол група (поп група) създадена през 2004 година. Групата е изцяло дамска. Berryz Kobo е основната група в проекта Hello! Project, целящ създаването и промотирането на комерсиални поп групи.

Членове

Бивши членове 
 Майха Ишимура

Дискография

Студийни албуми 
 1st Chō Berryz (2004)
 Dai 2 Seichōki (2005)
 4th Ai no Nanchara Shisū (2007)
 5 (Five) (2008)
 6th Otakebi Album (2010)
 7 Berry Times (2011)
 Ai no Album 8 (2012)
 Berryz Mansion 9kai (2013)

Компилации 
 Berryz Kobo Special Best Vol. 1 (2009)
 Berryz Kobo Special Best Vol. 2 (2014)
 Kanjuku Berryz Kobo The Final Completion Box (2015)

EP 
 Special! Best Mini: 2.5 Maime no Kare (2005)
 3 Natsu Natsu Mini Berryz (2006)

Сингли 
 Anata Nashi de wa Ikite Yukenai (2004)
 Fighting Pose wa Date ja Nai! (2004)
 Piriri to Yukō! (2004)
 Happiness (Kōfuku Kangei!) (2004)
 Koi no Jubaku (2004)
 Special Generation (2005)
 Nanchū Koi o Yatterū You Know? (2005)
 21ji made no Cinderella (2005)
 Gag 100kaibun Aishite Kudasai (2005)
 Jiriri Kiteru (2006)
 Waracchaō yo Boyfriend (2006)
 Munasawagi Scarlet (2006)
 Very Beauty (2007)
 Kokuhaku no Funsui Hiroba (2007)
 Tsukiatteru no ni Kataomoi (2007)
 Dschinghis Khan (2008)
 Yuke Yuke Monkey Dance (2008)
 Madayade (2008)
 Dakishimete Dakishimete (2009)
 Seishun Bus Guide/Rival (2009)
 Watashi no Mirai no Danna-sama/Ryūsei Boy (2009)
 Otakebi Boy Wao!/Tomodachi wa Tomodachi Nanda! (2010)
 Maji Bomber!! (2010)
 Shining Power!! (2010)
 Heroine ni Narō ka! (2011)
 Ai no Dangan! (2011)
 Aa, Yo ga Akeru (2011)
 Be Genki (Naseba Naru!) (2012)
 Cha Cha Sing (2012)
 Want (2012)
 Asian Celebration (2013)
 Golden Chinatown/Sayonara Usotsuki na Watashi (2013)
 Motto Zutto Issho ni Itakatta/Rock Erotic (2013)
 Otona na no yo!/1oku 3senman Sō Diet Ōkoku (2014)
 Ai wa Itsumo Kimi no naka ni/Futsū, Idol 10nen Yatteran Nai Desho!? (2014)

Hello! Project
Музикални групи в Токио